Lars Jesper Blomqvist (*5. února 1974, Tavelsjö, Švédsko) je bývalý švédský fotbalový záložník, který se věnuje trenéřině.

Přestupy 
 z IFK Göteborg do AC Milan za 500 000 eur
 z AC Milan do AC Parma za 2 500 000 eur
 z AC Parma do Manchester United za 6 500 000 eur
 z Manchester United do Everton FC za 7 000 000 eur
 z Everton FC do FC Charlton zadarmo
 z FC Charlton do Djurgårdens IF za 500 000 eur

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 5× vítěz švédské ligy (1993, 1994, 1995, 1996, 2003)
 3× vítěz anglické ligy (1998/99, 1999/00, 2000/01)
 2× vítěz švédského poháru (2004, 2005)
 1× vítěz anglického poháru (1998/99)
 1× vítěz Ligy mistrů (1998/99)
 1× vítěz Interkontinentální pohár (1995)

Reprezentační 
 1× na MS (1994 - bronz)

Externí odkazy 
 

Švédští fotbalisté
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté Hammarby IF
Fotbalisté IFK Göteborg
Fotbalisté Djurgårdens IF
Fotbalisté Evertonu
Fotbalisté Manchesteru United
Fotbalisté Charlton Athletic FC
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Muži
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Švédští fotbaloví reprezentanti
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1994